Nagano kan som auktorsförkortning betyda:

 Kikujiro Nagano
 Taizou Nagano
 Ken Nagano

Robotskapade auktorsförkortningar